Одай () — село в Жашковском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 154 человека. Почтовый индекс — 19236. Телефонный код — 4747.

Местный совет 
19236, Черкасская обл., Жашковский р-н, с. Хижня

Ссылки 
 Одай на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Жашковского района